Alfons der Keusche bezeichnet folgende Personen:
* Alfons II. (Aragón) (1157–1196), König von Aragonien, Graf von Barcelona, Girona, Osona, Besalu, Cerdagne, Tarragona und Roussillon, Marquis von Lérida und Tortosa, Graf des Gevaudan, Vicomte von Millau und Carlat sowie Graf von Provence
 Alfons II. (Asturien) (761/768–842), König von Asturien